Příjmení Waugh nese více osobností:

 Andrew Scott Waugh (1810–1877) – anglický důstojník a zeměměřič
 Evelyn Waugh (1903–1966) – anglický spisovatel
 Jeff Waugh – australský programátor

Anglická příjmení